Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1980 года среди мужчин проходили 20—29 июля на стадионе Юных пионеров и малой арене стадиона «Динамо» в Москве.

Первоначально планировалось, что в турнире сыграют 12 команд. На предварительном этапе их разделили на две группы. В группе «А» должны были сыграть Аргентина, Великобритания, Индия, Кения, Нидерланды и Пакистан, в группе «B» — Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, СССР, Испания и ФРГ. По две лучших команды из каждой группы продолжили бы борьбу за медали в полуфинале. 

Однако Аргентина, Кения, Пакистан, Малайзия и ФРГ поддержали предпринятый США бойкот Олимпиады. Австралия, Великобритания, Нидерланды и Новая Зеландия допустили некоторых спортсменов, но их федерации хоккея на траве отказались от участия в турнире. В результате оргкомитет был вынужден сократить число участников до шести: добавились заменившая аргентинцев Куба, заменившая кенийцев Танзания и следующая лучшая команда чемпионата мира 1978 года Польша.

Три сборных представляли Европу (Испания, Польша, СССР), одна — Азию (Индия), одна — Северную Америку (Куба), одна — Африку (Танзания).

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды провели круговой турнир. Затем две лучших команды разыграли золото и серебро, третья и четвёртая — бронзу, пятая и шестая — пятое место.

Чемпионом впервые с 1964 года стала сборная Индии, завоевавшая восьмой титул. Индийцы заняли 2-е место на первом этапе, но в финале победили хоккеистов Испании — 4:3. Испанцы завоевали первую награду в истории олимпийских хоккейных турниров.

Олимпийский дебютант сборная СССР стала бронзовым призёром, победив в матче за 3-4-е места хоккеистов Польши — 2:1.

Лучшим снайпером турнира стал испанец Хуан Амат, забивший 16 мячей, в том числе оформивший хет-трик в финале. Все голы он забил после розыгрышей штрафных угловых.

Медалисты

Результаты

Предварительный этап

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
16 мячей

 Хуан Амат

14 мячей

 Суриндер Сингх Содхи

9 мячей

 Вячеслав Лампеев

8 мячей

 Девиндер Сингх

7 мячей

 Бернабе Марио Искьердо

6 мячей

 Хуан Луис Кохен

5 мячей

 Васудеван Бхаскаран
 Мухаммад Шахид
 Лешек Торц

4 мяча

 Мигель Чавес
 Ежи Выберальский
 Сергей Клевцов
 Александр Гусев

3 мяча

 Махарадж Каушик
 Сантьяго Мальгоса
 Хенрик Хорват
 Олег Загороднев
 Фарит Зигангиров

2 мяча

 Зафар Икбал
 Мервин Фернандис
 Раджиндер Сингх
 Амарджит Сингх Рана
 Карлос Рока
 Анджей Мысливец
 Влодзимеж Станиславский
 Михаил Ничепуренко
 Валерий Беляков
 Сергей Плешаков
 Александр Гончаров
 Юссеф Манвар

1 мяч

 Рафаэль Гарральда
 Паулино Монсальве
 Рикардо Кабот
 Франсиско Фабрегас
 Хуан Пеллон
 Хорхе Иво Мико
 Эктор Педросо
 Эдгардо Васкес
 Ласаро Эрнандес
 Збигнев Рахвальский
 Лешек Хенслер
 Кристиан Бонк
 Ян Мельничак
 Леонид Павловский
 Стивен да Силва
 Абрахам Сайкс

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Примечания 

Соревнования по хоккею на траве в СССР
Международные соревнования по хоккею на траве в России